Bastarache est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Bazteretchea (Bazteretxea) et qui signifie « maison située à l'écart du village » (Bazter veut dire « coin, lisière, limite, bord » et Etche (Etxe) « maison ».

Notes et références 

Patronyme basque